Грегоріан (III — IV ст. н.е.) — видатний правник Римської імперії часів правління Діоклетіана та Костянтина Великого.

Життєпис 
Про життя Грегоріана майже нічого невідомо. Спочатку був лише звичайним правником. З часом став провідним спеціалістом з римського права. Займався кодифікацією законів. Склав та випустив кодекс, який складався з законів, починаючи з часів імператора Адріана до 291 року. Після цього Грегоріан брав також участь у політичних подіях у Римській імперії. після цього деякий час займав посаду префекта преторія.

Правництво 
Спочатку збір законів часів імператорів була приватною ініціативою Грегоріана. Він розташував закони за тематикою та у відповідності дотрадиційної схеми правницьких коментарів - за книгами та главами. Всередині кожної глави діяв хронологічний принцип розташування матеріалу.

Спочатку Кодекс Грегоріана не був визнаний офіційний, але з часом римські суди визнали його значущість та почали застосовувати як офіційно прийнятий. Вподальшому кодекс Грегоріана став основою кодексів Феодосія II та Юстиніана I (Кодекс Юстиніана).

Джерела 
 Honoré, Anthony Maurice (1994), Emperors and Lawyers, Second edition, completely revised, with a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193–305 AD, Oxford: Clarendon Press, ISBN 9780198257691, pp. 163–80, 191.

Давньоримські правники